Села:
 Левковичі — Житомирська область, Коростенський район
 Левковичі — Київська область, Поліський район
 Левковичі — Чернігівська область, Чернігівський район

Також:
 Левковичі — зупинний пункт Південно-Західної залізниці у однойменному селі Чернігівської області.